Валид аль-Хусейни — атеист, эссеист, писатель и блогер из Палестины. В октябре 2010 года Палестинская администрация арестовала его за якобы хулительство против ислама на Facebook и в сообщениях в блогах; его арест получил международное внимание. Позднее он бежал во Францию, где успешно подал прошение о предоставлении убежища.

В 2013 году он основал Совет экс-мусульман Франции, а в 2015 году написал свою первую книгу The Blasphemer: The Price I Paid for Rejecting Islam о своём опыте.

Библиография 

 Blasphémateur ! : les prisons d’Allah, 2015, Grasset ()
 English translation: 
 Une trahison française : Les collaborationnistes de l’islam radical devoilés («A French Treason: The Collaborators of Radical Islam Unveiled»), 2017, Éditions Ring 

Палестинские писатели